Уктусские горы:

 Уктусские горы — горный массив в Чкаловском районе Екатеринбурга.
 Уктусские горы — перспективная станция Екатеринбургского метрополитена.